

Persone 
 Aldo Fedeli (1895-1955) – politico italiano
 Armando Fedeli (1898-1965) – politico antifascista italiano
 Carlo Fedeli, (1622 circa-1685) – musicista e compositore italiano
 Emma Fedeli (1917-1980) – attrice italiana
 Fedele Fedeli (1812-1888) – clinico medico e poi senatore del Regno italiano
 Filippo Fedeli (1983) – calciatore italiano
 Francesco Fedeli detto il Maggiotto  (1738-1805) – pittore e accademico italiano
 Francesco Fedeli (1911-1998) – pittore italiano
 Jo Fedeli, pseudonimo di Fedele Ladisa (1937) – cantante italiano
 Luigi Fedeli (1892-1927) – compositore italiano
 Marco Fedeli Gonzaga (...-1583) – vescovo cattolico italiano
 Matteo de' Fedeli (1450-1505) – pittore italiano del Rinascimento
 Matteo Fedeli (1972) – violinista e violista italiano
 Paolo Fedeli (1939) – latinista, filologo classico e saggista italiano
 Sabina Fedeli (1956) – giornalista italiana
 Stefanio Fedeli (1895-1961) – ufficiale italiano
 Ugo Fedeli (1898-1964) – anarchico e antifascista italiano
 Umberto Fedeli (1903) – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Valeria Fedeli (1949) – sindacalista e politica italiana
 Vito Fedeli (1798-1832) – patriota italiano
 Vito Fedeli (1866-1933) – musicista, didatta, compositore e musicologo italiano

Famiglie 
 Fedeli – famiglia di costruttori di organi dell'Italia centrale – dove operò attraverso con numerosi esponenti dalla fine del XVII alla prima metà del XX secolo
 Fedeli – famiglia di pittori attivi in Lombardia – in particolar modo a Milano, dalla prima metà del XV alla metà del XVI secolo

Altro 
 Fedeli d'Amore – presunto nome della setta iniziatica di cui avrebbero fatto parte Dante e Guido Cavalcanti
 Premio Fedeli – premio letterario dedicato alla narrativa poliziesca
 Fedeli Compagne di Gesù – congregazione religiosa

Pagine correlate

Fedele